Norrharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrharun, Nagu, 
 Norrharun, Kimitoön, 
 Norrharun, Kyrkslätt,

Se även
Norrhära
Norrharuna

Robotskapade Finlandförgreningar